Титулярная церковь Сан-Джузеппе-аль-Аурелио () — титулярная церковь была создана Папой Иоанном Павлом II 28 июня 1991 года. Титул принадлежит церкви Сан-Джузеппе-аль-Аурелио, расположенной в квартале Рима Аурелио, на виа Боччеа 362.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сан-Джузеппе-аль-Аурелио 
 Георг Максимилиан Штерцински — (28 июня 1991 — 30 июня 2011, до смерти);
 вакансия (2011—2014);
 Жераль Сиприан Лакруа, I.S.P.X. — (28 ноября 2020 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Джузеппе-аль-Аурелио на сайте www.gcatholic.org;
 Титулярная церковь Сан-Джузеппе-аль-Аурелио на сайте www.catholic-hierarchy.org.

Джузеппе Марелла